Сегарт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 6,2 км². Население 188 человек (на 2012 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Castillo de Segart

Муниципалитеты Валенсии